Kuifje (personage), een stripfiguur, in het Frans bekend als Tintin
 De avonturen van Kuifje, een stripreeks rond deze stripfiguur

Hierop geënt:
 Kuifje (weekblad), een stripblad
 Tintin (Belgisch tijdschrift), een Belgisch Franstalig tijdschrift (1946 - 1988)
 Tintin (Frans tijdschrift), een Frans tijdschrift (1948 - 1972)
 Hergé's avonturen van Kuifje, een tekenfilmserie voor televisie uit 1959 tot 1963
 De avonturen van Kuifje (tekenfilmserie), een tekenfilmserie voor televisie uit 1991-1992
 Kuifje: De Zonnetempel, een musical
 The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, een Amerikaanse animatiefilm geregisseerd door Steven Spielberg

Daarnaast:
Kuifje (spin), een spinnensoort